Martellotta – cognome italiano
 Giuseppe Martellotta – politico italiano
 Massimo Martellotta – polistrumentista, compositore e arrangiatore italiano
 Vincenzo Martellotta – marinaio italiano